Вотебі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 38 км на захід від Пуатьє, 34 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вотебі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вотебі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр